

Patronyme 

 Jacques Riberpray (1832-1900), homme politique français ;

Autres 
 Caserne Riberpray, ancienne caserne d’infanterie à Metz